Sołki peut désigner en Pologne :

 Sołki, village de la voïvodie de Mazovie
 Sołki, village de la voïvodie de Podlachie